Le jugement de Pâris est un épisode célèbre de la mythologie grecque. Il a notamment inspiré :

Peinture 

 Le Jugement de Pâris, tableau de Sandro Botticelli et son atelier (vers 1485)
 Le Jugement de Pâris, tableau de Raphaël (1514-1518)
 Le Jugement de Pâris, tableau de Lucas Cranach l'Ancien (1528)
 Le Jugement de Pâris, tableau de Frans Floris (années 1550)
 Le Jugement de Pâris, plusieurs tableaux de Rubens réalisés sur ce thème
 Le berger Pâris, tableau d'Antoine van Dyck (1628)
 Le Jugement de Pâris par Angelica Kauffmann, vers 1781, huile sur toile, , Musée d'Art de Ponce, Porto Rico

Gravure 

 Le Jugement de Pâris, gravure sur bois de Lucas Cranach l'Ancien.

Céramique 
 L’amphore du Jugement de Pâris, amphore attribuée au Peintre de Londres B 76, conservée au Musée des beaux-arts de Lyon.
 Le Jugement de Pâris, mosaïque de sol d'Antioche, , Musée du Louvre.

Littérature 
 The Judgment of Paris, roman de Gore Vidal publié en 1953.

Ballet et Musique 
 Le Jugement de Pâris, ballet de John Weaver (1733), d'Antonio Rinaldi-Fossano (1742), de François Sauveterre (1745), de Jean-Georges Noverre (1751), de Vincent Saunier (1756), de Francesco Calzavaro (1761), de Gaetano Cesari (1764), de Giuseppe Antonio Sacco (1766), de Francesco Caselli (1770), de Giuseppe Fabiani (1772), de Giuseppe Canziani (1773), de Charles Le Picq (1785), de Pierre Gardel (1793), de Gaetano Gioia (1801), de Jean-Baptiste Brulo (1804), de Giuseppe Salomoni-fils (1805), de Louis Duport (1809), de Louis Thierry (1819), de Louis Henry (1821), de Friedrich Horschelt (1823), de Jules Perrot (1846), de Pasquale Borii (1879), de Piotr Zajlich (1925), d'Antony Tudor (1938), de Frederick Ashton (1938), de Janine Charrat (1964), de Uwe Scholz (1979), d'Andrey Petrov (1983), de Krzysztof Pastor (2015).
 Au mont Ida, trois déesses, air de Jacques Offenbach chanté par Pâris à l'acte I de l'opéra-bouffe La Belle Hélène.

Divers 
 Le Jugement de Paris, une dégustation de vin à l'aveugle ayant eu lieu en 1976 à Paris.

Notes et références